Золотой храм:

Архитектура 
 Кинкаку-дзи — один из храмов в комплексе Рокуон-дзи в Киото, Япония.
 Хармандир-Сахиб — центральный храм сикхской религии, Амритсар, Индия.
 Храм Каши Вишванатх — индуистский храм в городе Варанаси, Индия.
 Храм в парке Цзиньдянь, Куньмин, Китай.
 Храм Пенора Ринпоче, школы Ньингма, в Южной Индии, ассоциированный с пожертвованиями Стивена Сигала.

Литература 
 «Золотой храм» — один из наиболее известных романов Юкио Мисимы.

См. также 
 Золотая Обитель Будды Шакьямуни